Kalnyk (ukrainisch ; russische Entsprechung Kalnik/Кальник) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Kalnyk (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi, siehe Kalnyk (Illinzi)